Dollfuß-Gedächtniskirche bezeichnet Kirchen, welche im Austrofaschismus (1933–1938) errichtet oder erweitert wurden und ab dem Tod von Engelbert Dollfuß (1892–1934) ihm zugewidmet wurden.

 1933 Autaler Kirche, Laßnitzhöhe, Steiermark
 1934 Pfarrkirche Neufünfhaus, Wien
 1934/1935 Engelbertkirche Hohe Wand, Niederösterreich
 1935 Pfarrkirche Rekawinkel, Niederösterreich
 1937 Erweiterung Neue Pfarrkirche Jois, Burgenland